Kasanda ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Léonard Kasanda Lumembu (* 1936), kongolesischer Geistlicher und Bischof von Luiza
 Peter Lesa Kasanda (* 1938), sambischer Botschafter

Kasanda heißen folgende geographische Objekte:
 Distrikt Kasanda, ein Distrikt in Uganda
 Kasanda (Uganda), eine Stadt in Uganda

siehe auch:
 Kassanda